Светлана Фёдоровна Данильченко () — советская актриса театра и кино. Известность получила благодаря съёмкам в телесериале «Вечный зов» и ряде других популярных кинофильмов.

Биография 
Родилась 18 февраля 1938 году в городе Николаеве Украинской ССР.

Родители приехали в город Троицк (Челябинская область) из Средней Азии накануне её поступления в школу в 1945 году. Училась в школе для девочек № 14 с первого по седьмой класс. По окончании в 1962 году ВГИКа, мастерская Григория Козинцева, один год была актрисой Московского экспериментального театра пантомимы «Эктемим» под руководством Александра Румнева. Затем один сезон отработала в Театре имени Ленинского комсомола. В 1965 году вошла в штат киностудии «Мосфильм» и Театра-студии киноактёра, где оставалась до 1983 года. Сниматься в кино начала ещё учась в институте.

В 1965 году вышла замуж за кинорежиссёра Никоса Папатакиса, от этого брака у неё родился сын.

Жила в Подмосковье, в Одинцово и посёлке Часцы. Уволилась из штата «Мосфильма» в 1983.

Умерла 15 ноября 2008 года. Похоронена на кладбище села Покровское (Одинцовский городской округ, Московская область).

Фильмография 
  — Когда начинается юность — Саня
  — Горячая душа — Яснова
  — Мы вас любим — Элиза
  — Люди не всё знают — Гануся
  — Сотрудник ЧК — Федосова
  — Нет неизвестных солдат — Юлия
  — Сколько лет, сколько зим — Люба
  — Хочу верить — Светлана
  — Король-олень — серендиппская девица
  — Белорусский вокзал — официантка
  — Ехали в трамвае Ильф и Петров — девушка в берете
  — За всё в ответе — участница встречи выпускников (нет в титрах)
  — Эта весёлая планета — эпизод
  — Единственная дорога — Бранка  — Дерсу Узала — Анна, жена Владимира Арсеньева  — Зеница ока — Саша — — Вечный зов — жена Кружилина (серии 8—10, 16—17)
 — — Хождение по мукам — дама за столом  — Стакан воды — эпизод  — Февральский ветер — жена губернатора''

Примечания

Ссылки 
 Об актрисе Светлане Данильченко на a-tremasov.ru
 Фильмография Светланы Данильченко на actors.khv.ru
 О сыне Светланы Данильченко на poisk.vid.ru — сайт программы «Первого канала» «Жди меня»
 Актёры, снявшиеся в фильме «Девять жизней Нестора Махно» на www.kinoros.ru

Выпускники ВГИКа
Актёры и актрисы Театра-студии киноактёра
Похороненные в Одинцовском районе